Маньон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ортегаль. Занимает площадь 82,1 км². Население — 1602 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 121 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Mañón

Муниципалитеты Ла-Коруньи